Gergis steht für

 Gergis (Troas), antike Stadt im Nordwesten Kleinasiens
 antike Stadt in Nordafrika, heute Zarzis in Tunesien
 Titularbistum Gergis, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 die Heuschreckengattung Gergis (Gattung)